Mederike ist:

 der ehemalige Name eines wüst gefallenen Dorfes in der Gemarkung Volkmarsen in Hessen, siehe Mederich (Volkmarsen)
 der Name eines ehemaligen, dort ansässigen Ortsadelsgeschlechts
 der Name einer abgegangenen kleinen Wasserburg in der Wüstung Mederich, siehe Burgstall Mederike